Кладбище Нью-Калтон () — кладбище в Эдинбурге (Шотландия). Создано для расширения и переноса захоронений со старого кладбища Олд-Калтон. Расположено в полумиле к востоку от него на Риджент-Роуд, на юго-восточных склонах Калтон-Хилла. Оно находится на довольно крутом южном склоне с видом на дворец Холируд, здание шотландского парламента и вулкан «Трон Артура».

Здесь находится семейный участок Стивенсонов, место упокоения нескольких выдающихся членов семьи Роберта Луиса Стивенсона.

История 
Необходимость создания кладбища была вызвана строительством площади Ватерлоо, которая прорезала старое кладбище Калтона, требуя немедленного перезахоронения тел. Эта сложная инженерная операция продолжалась с 1817 по 1820 год. Тела были тщательно идентифицированы и перевезены вместе с соответствующим надгробием, если таковое имелось, на новое кладбище.

Как старые, так и новые калтонские могильники не являются частными кладбищами, скорее они были приходскими могильниками для местных жителей.

Проект проезда через Старый Калтонский могильник для создания Риджент-Бриджа и площади Ватерлоо был предпринят Арчибальдом Эллиотом, который вскоре умер и похоронен на Новом Калтонском кладбище. Новое Калтонское кладбище было заложено Томасом Боннаром, а дизайн был завершен Томасом Брауном.

Первое зарегистрированное погребение (в отличие от перезахоронений) записано на своде на северной стене и относится к Джону Файфу, который умер 27 февраля 1817 года и был похоронен в недавно построенном склепе своего отца, Эндрю Файфа, примерно на полпути вдоль северной стены.

Он был «открыт для публики» в 1820 году. До этого шел длительный процесс тщательного перезахоронения (до 300 человек).

Расположение 
Считается, что задачу по устройству нового могильника взял на себя Томас Браун, управляющий работами в городе в то время. Самые старые захоронения расположены в северной части кладбища. В некоторых случаях перестраивали целые склепы. Планировка, как правило, прямолинейная, и выложена в виде ряда террас с востока на Запад, спускающихся с холма.

Сторожевая башня 

У самого входа, была построена сторожевая башня, чтобы уберечься от разграбления могил.

Башня использовалась как жилой дом с середины 19-го века примерно до 1955 года. Несмотря на то, что он был крошечным (около 5 м в диаметре внутри), говорят, что в нем одновременно размещалась семья из десяти человек: родители спали на центральном этаже (гостиная), дочери — на верхнем этаже, сыновья — на нижнем. Соседние пустующие участки использовались в качестве огородной земли для выращивания овощей. Оставшийся участок ревеня все еще существовал до середины 1980-х годов.

Текущее состояние и вандализм 
В то время как земля хорошо поддерживается с точки зрения стрижки газона, многие камни разбиты или подверглись вандализму, а многие были уложены на ровном месте «по соображениям безопасности» местными властями.

В июне 2019 года могилы и памятники в земле были испорчены свастикой и оскорбительными терминами.

Захоронения знаменитых личностей 

 Преподобный Джордж муж Бэрд (1761—1840) — директор Эдинбургского университета
 Доктор Джеймс Бегби (1798—1869)
 Контр-адмирал Джеймс Биссет (ум. 1824) (место захоронения неясно)
 Джеймс Бойд (1795—1856) — школьный учитель
 Доктор Джон Браун (1810—1882) — писатель
 Дэвид Брайс (1803—1876) — архитектор
 Александр Брайсон (1816—1866) — ученый
 Сэр Александр Кристисон (1828—1918) — врач
 Роберт Кристисон (1797—1882) — токсиколог
 Семейный участок Croall
 Профессор Л. Б. К. Каннингем ФРСЕ (р. 1946) — физик-изобретатель гироскопического прицела, используемого в «Спитфайре»
 Уильям Дик (1793—1866) — известный ветеринар и основатель колледжа ветеринаров Дика в Эдинбурге
 Арчибальд Эллиот (1760—1823) — архитектор
 Уильям Фаулер (1824—1906) — архитектор
 Вице-Адмирал Александр Фрейзер (1747—1829)
 Вице-Адмирал Томас Фрейзер (1796—1870)
 Эндрю Файф (1792—1862) — химик
 Доктор Джон Гейрднер (1790—1876) — врач
 Адмирал Джон Грэм (1791—1854)
 Преподобный Джон Инглис (1762—1834) — модератор Генеральной Ассамблеи шотландской церкви и его сын,
 Джон Инглис, лорд Гленкорс (1810—1891) — политик и судья
 Лорд Джеймс Айвори (1792—1866) — судья
 Уильям Нокс (1789—1825) — любимый поэт Авраама Линкольна
 Дэвид Лэйнг (1793—1868) — антиквар, книготорговец и библиотекарь
 Уильям МакГилливрей (1796—1852) — натуралист (могила осквернена)
 Александр Кинкейд Маккензи (1768—1830) — Лорд-проректор Эдинбурга с 1817 по 1819 год
 Джон Маклеод (1812—1872) — художник
 Сэр Уильям Миллер, Лорд Гленли (1755—1846)
 Джон Мойр (1808—1899) — врач (местонахождение могилы неясно)
 Дэвид Несс (1786—1852) — скульптор
 Саймон Тейлор Огилви (1792—1875) — командующий Королевским флотом Великобритании
 Адмирал Дэвид торфа (1793—1879) (только мемориал, похоронен в Маркинч)
 Роберт Питкэрс (1793—1855) — антиквар
 Генерал Роджер Хейл Шифф (1763—1851)
 Эндрю Скен ФРСЭ (1784—1835) — генеральный адвокат Шотландии в 1834 году (мраморный памятник, высеченный Патриком Парком)
 Контр-адмирал Эндрю Смит (ум. 1831)
 Алан Стивенсон (1807—1865) — инженер маяка
 Роберт Стивенсон (1772—1850) — инженер-строитель, отец Алана и Томаса
 Томас Стивенсон (1818—1887) — инженер маяка, отец Роберта Луиса Стивенсона
 Преподобный Доктор Чарльз Ричард тип (1830—1905) — капеллан епископа Эдинбургского (местонахождение неясно)
 Преподобный Чарльз Терро (1790—1872) — епископ Эдинбургский
 Джон Тин (1764—1827) — архитектор
 Джон Юл (1762—1827) — ботаник

Примечательны и другие могилы. На кладбище находится могила "неизвестного солдата", в которой захоронены пять моряков торгового флота Содружества, чьи тела были извлечены из моря после нападения на МВ «Ательтемплар» 1 марта 1941 года во время Второй мировой войны. Кроме того, на кладбище расположены четыре  могилы времен Первой мировой войны: солдата и офицера британской армии, офицера и летчика Королевских ВВС.

Примечания

Литература 

Кладбища по алфавиту
Кладбища Шотландии
Культовые сооружения Эдинбурга